Långmotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långmotjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Långmotjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn